Премия «Сезар» за лучшую музыку к фильму () вручается ежегодно французской Академией искусств и технологий кинематографа, начиная с первой церемонии в 1976 году.

Список лауреатов и номинантов

1976—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты на официальном сайте премии «Сезар»: 1976—2001 , 2002—2011 , 2012—2017 
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» на сайте IMDb 
 Allocine.fr. César de la Meilleure musique écrite pour un film 

Сезар (кинопремия)
Музыкальные кинопремии